Die 1. Lig  1996/97 war die 39. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie startete am 9. August 1996 mit dem Spiel Trabzonspor gegen Altay Izmir und endete am 25. Mai 1997 mit dem 34. Spieltag. Vom 23. Dezember 1996 bis 16. Januar 1997 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Türkischer Meister wurde Galatasaray Istanbul.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1996/97 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren Çanakkale Dardanelspor, Sarıyer GK und Zeytinburnuspor als Play-off-Sieger der 2. Lig. Während der Aufstieg für Çanakkale Dardanelspor die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte bedeutete, kehrte Sarıyer GK nach drei Jahren zurück und Zeytinburnuspor schaffte den sofortigen Wiederaufstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenkönig 

Hakan Şükür wurde mit 38 Toren Torschützenkönig der Saison 1996/97.

Die Meisterschaftsmannschaft Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 

1996/97
Fußballsaison 1996/97